DeSmuME est un émulateur libre de la Nintendo DS. Il est disponible pour Macintosh, Windows et Linux et est programmé en C. 

C'est au départ le projet d'un développeur français, connu sous le pseudonyme yopyop, qui abandonne le projet début 2006 et libère les sources sous licence GNU GPL. Les deux principaux développeurs de Yabause reprennent peu de temps après le développement de l'émulateur. Ils appliquent alors les mêmes principes à DeSmuME que ceux qu'ils suivaient pour Yabause :
 le code, qui était en C++, est réécrit en pur C
 un hébergement est ouvert sur sourceforge et le code est placé sur un CVS public
 l'accent est mis sur la portabilité, l'interface GTK+ écrite par Thoduv est intégré au CVS

Historique 

À la suite de la libération des sources par yopyop, plusieurs forks de l'émulateur ont vu le jour. Parmi ceux-ci, un des plus notables était celui de shash qui ajoutait le support de la 3D. Shash a depuis rejoint le tronc « officiel » et intégré son code.

La version 0.9.10 apporte une compilation à la volée (jit) pour l'émulation, ce qui accélère grandement les opérations et voit une remise au propre générale qui permet de faire fonctionner de nouvelles applications.

La version 0.9.11 se focalise sur l'interface Cocoa, corrige un certain nombre de problèmes et améliore le système de sauvegarde.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste d'émulateurs de console de jeux

Liens externes 
  Site officiel
 
  un site communautaire

Émulateur de système de jeux vidéo
Nintendo DS
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Windows
Logiciel pour Linux